Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Mauricie

Charette

La Tuque

Saint-Adelphe

Saint-Alexis-des-Monts

Saint-Justin

Saint-Léon-le-Grand

Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Maurice

Saint-Narcisse

Saint-Paulin

Saint-Sévère

Saint-Séverin

Saint-Tite

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Trois-Rives

Yamachiche

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Mauricie
Histoire de la Mauricie
 Résultat